Хана 1. Сексион има више значења:

 Хана 1. Сексион (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хана 1. Сексион (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хана 1. Сексион (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику